Modelo de Objeto de Documentos ou DOM — conceito da tecnologia da informação (em inglês Document Object Model ou DOM)
 Departamento de ultramar da França — territórios ultramarinos franceses (départements d'outre-mer)
 Código ISO 3166-1 da República Dominicana

Ver também
Dom
D.O.M.

Desambiguação